Акичкин Починок — село в Устьянском районе Архангельской области России. Входит в состав Бестужевского сельского поселения.

Находится в 100 км от райцентра на левом берегу реки Верюга. На противоположном берегу реки расположено село Андреев Починок.

В бывшем здании школы в селе Акичкин Починок ныне проходит летняя практика учеников московской Гимназии № 1514.

Население

Примечания

Ссылки 
 Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах // Подчинённые пункты Акичкинского сельсовета (Устьянский район)

Карты 
 [mapp38.narod.ru/map1/index75.html Топографическая карта P-38-75,76. Россохи]

Населённые пункты Устьянского района